Стеля літаючого апарата — найбільша висота, яку він може досягти в конкретних умовах і режимах польоту:

 Динамічна стеля
 Теоретична стеля
 Практична стеля
 Бойова стеля

Аеродинаміка
Авіаційні терміни